Stefan Hula ist der Name folgender Personen:

* Stefan Hula (Nordischer Kombinierer) (* 1947), polnischer Nordischer Kombinierer
 Stefan Hula (Skispringer) (* 1986), polnischer Skispringer